

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Siekierczyna – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa 
 Siekierczyna – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ciężkowice